Wolfram se poate referi la:
Wolfram, element chimic 
Wolframit, mineral de culoare brun închis
Wolfram Alpha, website interactiv
Wolfram Research, companie producătoare de software
Sindromul Wolfram, tulburare genetică (denumită și DIDMOAD)

Personalități 
 Wolfram von Eschenbach, poet german din secolul al XIII-lea
 Stephen Wolfram, om de știință și antreprenor britanic, fondatorul programului Wolfram Research
 Wulfram de Sens, arhiepiscop de Sens

Vezi și